Morte e Vida Severina, o auto escrito por João Cabral de Melo Neto
 Morte e Vida Severina (filme), com José Dumont e Tânia Alves (1977)
 Morte e Vida Severina (TV), o especial da TV Globo, com José Dumont e Elba Ramalho (1981)
 Morte e Vida Severina (álbum), de Chico Buarque (1966)

Desambiguações de artes